Midlifecrisis, een psychologisch begrip
Midlife crisis, een single van Faith No More uit 1992
Koppels, een Nederlandse dramaserie die later onder de naam Midlife Crisis werd uitgezonden